Niemcy:
 Wettringen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Wettringen – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt